Tanzania
 Kisiwani – circoscrizione della regione di Tanga
 Kisiwani – circoscrizione della regione del Kilimangiaro
 Kisiwani – circoscrizione della regione di Pemba Nord